О́сима может означать:

Топоним 
 Осима (остров) — главный остров в группе островов Амами (Япония).
 Осима (Эхиме) — остров во Внутреннем Японском море.
 Осима (уезд, Кагосима) — уезд префектуры Кагосима.
 Осима (округ, Токио) — округ в Токио.
  Осима — посёлок в одноимённом округе в Токио.
 Осима (округ, Хоккайдо) — округ губернаторства Хоккайдо.
 Осима (полуостров) — полуостров на юго-западе острова Хоккайдо (Япония).
 Осима (провинция) — историческая провинция Японии.
 Осима — японское название острова Грига, одного из островов-спутников Шикотана.

Фамилия 
 — японская фамилия.
 Осима, Ёсиаки (род. 1952) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Осима, Кадзуя (род. 1987) — японский автогонщик.
 Осима, Кэнкити (1908—1985) — японский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Осима, Нагиса (1932—2013) — японский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Осима, Наото (род. 1964) — японский разработчик компьютерных игр.
 Осима, Такуто (род. 1998) — японский футболист.
 Осима, Хироси (1886—1975) — барон, генерал Императорской Армии Японии, посол Японии в нацистской Германии во время Второй мировой войны.
 Осима, Рёта (род. 1993) — японский футболист, полузащитник.
 Осима, Юко (род. 1988) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Осима, Юмико (род. 1947) — мангака, входившая в «Союз 24 года».
 Осима, Хироми (род. 1980) — японская фотомодель и актриса.

Прочее 
 Осима (1892) — японская канонерская лодка, принимавшая участие в Русско-японской войне.

Ссылки